Hamilton Airport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hamilton Airport (flygplats i Australien), Victoria, Southern Grampians,

Kanada 

 Hamilton Airport (flygplats i Kanada), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar